Belavići est un toponyme qui peut désigner :
Belavići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Marčana, comitat d'Istrie.
Belavići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Duga Resa, comitat de Karlovac.